

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 5 podstawowych
 Kajetanówka – część miasta Urzędów
 Kajetanówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj
 Kajetanówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dubienka
 Kajetanówka – część wsi Święcica w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Kajetanówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Strzyżewice
 Kajetanówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Milejów
 Kajetanówka – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie
 Kajetanówka – część wsi Kroczyce w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Kroczyce

Miejscowości na Ukrainie 
 Kajetanówka – wieś w rejonie katerynopilskim

Zobacz też 
 Kajetanów
 Kajetanowo

Przypisy